Walkersaich steht für:
 Walkersaich, Gemeindeteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hofmark Walkersaich, ehemalige Hofmark in Walkersaich, Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Walkersaicher Mühlbach, Nebenfluss der Isen, Bayern